Bonnefon est un nom propre, patronyme ou toponyme, qui peut désigner :

Personnalités portant ce patronyme 
 Charles Bonnefon (1871-1935) était un journaliste, historien et philosophe français
 Jean de Bonnefon (1867-1928) est un journaliste français

Toponyme 
 En 1837, Saint-Chély absorbe Bonnefon et Le Pouget.
 Tour de Bonnefon

Homonymie de patronyme